Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2009 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Dinara Safina (polfinale)
  'Serena Williams (prvakinja)
  Venus Williams (finale)
  Jelena Dementjeva (polfinale)
  Svetlana Kuznecova (tretji krog)
  Jelena Janković (tretji krog)
  Vera Zvonareva (tretji krog)
  Viktorija Azarenka (četrtfinale)
  Caroline Wozniacki (četrti krog)
  Nadja Petrova (četrti krog)
  Agnieszka Radwańska (četrtfinale)
  Marion Bartoli (tretji krog)
  Ana Ivanović (tretji krog)
  Dominika Cibulková (tretji krog)
  Flavia Pennetta (tretji krog)
  Zheng Jie ''(drugi krog)

<ol start="17">
 Amélie Mauresmo ''(četrti krog)
 Samantha Stosur ''(tretji krog)
 Li Na ''(tretji krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(tretji krog)
 Patty Schnyder ''(prvi krog)
 Alizé Cornet ''(prvi krog)
 Aleksandra Wozniak ''(prvi krog)
 Marija Šarapova ''(drugi krog)
 Kaia Kanepi ''(prvi krog)
 Virginie Razzano ''(četrti krog)
 Alisa Klejbanova ''(drugi krog)
 Sorana Cîrstea ''(tretji krog)
 Sybille Bammer ''(prvi krog)
 Ágnes Szávay ''(prvi krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(drugi krog)
 Ana Čakvetadze ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Ženske posamično
2009